Příjmení Hučko, v přechýlené podobě Hučková, nosí více encyklopedicky významných osob:

 Eva Hučková (* 1988) – slovenská alpská lyžařka, olympionička,
 Ján Hučko (1910–1973) – slovenský sochař
 Ladislav Hučko (* 1948) – biskup církve řeckokatolické, syn kněze Ladislava
 Ladislav Hučko (1912–1975) – slovenský řeckokatolický kněz, pedagog, novinář, otec biskupa Ladislava,
 Mark Hučko (* 1947) – slovenský jazykovědec,
 Tomáš Hučko (* 1985) – slovenský fotbalista.

Externí odkazy